Belle Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Point (Kentucky)
 Belle Point (Louisiana)

Siehe auch:
 Bellepoint